Lingelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Lingelsheim (1874–1937), Botaniker
 Friedrich von Lingelsheim (1755–1835), preußischer Generalleutnant und Chef des Preußischen Kadettenkorps
 Georg Michael Lingelsheim (1556–1636), kurpfälzischer Beamter und Gelehrter des Späthumanismus
 Walter von Lingelsheim (1901–1962), deutscher NSDAP-Politiker